Monegal ist der Familienname folgender Personen:
 Casiano Monegal (1885–1944), uruguayischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Emir Rodríguez Monegal (1921–1985), uruguayischer Schriftsteller, Romanist, Lusitanist und Hispanist